Ordet ladning har flere betydninger og specialiseringer:
Krudtladning
Ladning (gods) – (Se også losning og stuvning).
Ladning (aktion) – det at lade.
Elementarpartikelegenskaber i primært fysikkens kvantemekanik:
Elektrisk ladning
Elektrisk opladning – det at lade en akkumulator.
Farveladning (kvarker og gluoner)

Se også 
Lad